Sagal ist der Familienname folgender Personen:

 Ángelo Sagal (* 1993), chilenischer Fußballspieler
 Boris Sagal (1923–1981), US-amerikanischer Regisseur
 Katey Sagal (* 1954), US-amerikanische Schauspielerin
 Liz Sagal, US-amerikanische Schauspielerin
 Peter Sagal, US-amerikanischer Schauspieler
 Wladimir Sagal (1898–1969), Schweizer Maler, Graphiker, Pressezeichner, siehe Wladimir Sagalowitz

Siehe auch:
 Sahgal

en:Sagal